Андре́й Кура́ев: Кураев, Андрей Вадимович (род. 1972) — украинский футболист.
 Кураев, Андрей Вячеславович (род. 1963) — российский публицист, православный богослов, протодиакон РПЦ.
 Кураев, Андрей Николаевич (род. 1972) — российский бас-гитарист, участник групп «Ленинград» и Spitfire